Bela puede referirse a:

 Fernando Belasteguín, jugador profesional de pádel argentino;
 Béla, nombre propio.